Een film van Quentin Tarantino, Jackie Brown (film)
Een Britse bokser, Jackie Brown (Engelse bokser), levend van 1909 tot 1971
Een Schotse bokser, Jackie Brown (Schotse bokser), levend van 1935 tot 2020